Antonio Gava (1930-2008), politico italiano, figlio di Silvio Gava.
 Antonio Gava (1795-1865), religioso e vescovo italiano
 Cassandra Gava (1959 – ), attrice e produttrice cinematografica statunitense. 
 Fabio Gava (1949 – ), politico italiano.
 Franck Gava (1970 – ), calciatore francese.
 Gabriele Gava (1974 – ), arbitro di calcio italiano.
 Orgest Gava (1990 – ), calciatore albanese.
 Silvio Gava (1901-1999), politico italiano, padre di Antonio Gava.
 Vannia Gava (1974), politica italiana

Pagine correlate 

Gavà, comune spagnolo.
Cultura di Gáva, facies protostorica.
Guduf-Gava, lingua della Nigeria.